Kavle, ibland stavat kavel, kan syfta på:

 Budkavle – ett litet föremål, ofta av trä, som innehöll ett skriftligt meddelande och bars från person till person
 Budkavle – är en äldre benämning på tävlingar inom orienteringssporten och skidsporten, se stafett

Se även
 Kavel – ett bakningsredskap
 Kavlen – ett släkte av gräs
 Kafle – en gammal frälsesläkt (känd redan före år 1442), som introducerades år 1625 som adliga ätten nr 70 på Riddarhuset